The False Alarm – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Nordisk Film Kompagni (titolo inglese)
The False Alarm – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley
The False Alarm – film del 1926 diretto da Frank O'Connor